Гебель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гебель, Адольф Фридеманович (1826—1895) — учёный хранитель Минералогического музея Академии наук.
 Гебель, Александр Робертович (род. 1950) — джазовый музыкант, аранжировщик, педагог.
 Гебель, Алексей Николаевич (род. 1976) — хоккеист с мячом, игрок сборной Германии.
 Гебель, Георг (1709—1753) — немецкий композитор.
 Гебель, Георгий Андреевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6765; 3 декабря 1842.
 Гебель, Герман Фёдорович (1844—1910) — по специальности лесничий, орнитолог, первый на территории Российской империи оолог.
 Гебель, Густав Иванович (1785—1856) — русский генерал-майор, комендант Дрездена, второй комендант Киева.
 Гебель, Маттес (ок. 1500 — 1574) — немецкий медальер.
 Гебель, Оскар Германович (также Гёбель; 1831 — ?) — российский педагог.
 Гебель, Титус (род. 1967) — немецкий предприниматель.
 Гебель, Франц Ксавер (1787—1843) — композитор, дирижёр и педагог.

См. также 
 Гёбель
 Гёбль
 Хебель, Иоганн Петер (также Гебель; 1760—1826) — немецкий поэт и прозаик, писавший на алеманнском диалекте
 Хеббель, Кристиан Фридрих (также Геббель; 1813—1863) — немецкий поэт и драматург